Campionato mondiale di calcio 2014
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2014
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 2014
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2014
Campionato mondiale maschile di hockey su prato 2014
Campionato mondiale femminile di hockey su prato 2014
Campionato mondiale di pallavolo femminile 2014
Campionato mondiale di pallavolo maschile 2014
Campionati mondiali di ginnastica artistica 2014
Campionati del mondo di ciclismo su pista 2014
Campionati del mondo di ciclismo su strada 2014
Campionati del mondo di mountain bike 2014
Campionati mondiali di judo 2014
Campionati mondiali di biathlon 2014
Campionati mondiali di canoa/kayak 2014
Campionati del mondo di canottaggio 2014
Campionati mondiali di ginnastica ritmica 2014
Campionato mondiale di scherma 2014